Szlomo Kornblum (1894–1943) – polski pisarz i dziennikarz pochodzenia żydowskiego piszący w języku jidysz.
 Wacław Kornblum (ur. 1926) – polski autor książki wspomnieniowej pochodzenia żydowskiego.